Schrattenbruck ist der Name folgender Orte:

 Schrattenbruck (Gemeinde Melk), Ortschaft und Katastralgemeinde von Melk, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schrattenbruck (Gemeinde Lohnsburg), Ortsteil von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich